Доња Топоница може бити:

 Доња Топоница (Ниш), насељено место у градској општини Црвени Крст, град Ниш
 Доња Топоница (Прокупље), насељено место у оштини Прокупље

Види још 
 Топоница
 Горња Топоница